G8 peut faire référence à :

Associations 
 G8 du patrimoine. Les 8 associations reconnues d'utilité publique en France.

Domaine militaire 
 HMS G8 un sous-marin de la Royal Navy.

Formation 
 Abitur en douze ans (en Allemagne) ;
 Groupe des huit (Go8), regroupement des huit principales universités australiennes.

Géopolitique 
 Groupe des huit, groupe économique de huit pays parmi les plus puissants économiquement du monde.

Sciences 
Chimie
 Éléments du groupe 8.

Médecine
 Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes (G08), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobile
 Pontiac G8, un modèle du constructeur américain Pontiac.

Aviation
 .

Route
  Route nationale slovène G8 à Ljubljana.

Train
 G8 ex-Prusse,  une locomotives à vapeur.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 Ash Can School (Groupe des Huit en peinture)